Die Weltcupsaison 2009/10 der Nordischen Kombination begann am 28. November 2009 in Kuusamo und endete am 14. März 2010 in Oslo. Die Saison bestand aus 21 Einzelwettbewerben und vier Teamwettbewerben. Höhepunkt der Saison waren die XXI. Olympischen Winterspiele vom 12. bis 28. Februar 2010 in Vancouver, wobei die drei Wettbewerbe der Nordischen Kombination in Whistler ausgetragen worden.

Ergebnisse und Wertungen

Weltcup-Übersicht

Wertungen

Weblinks 

Weltcup der Nordischen Kombination
Wintersport-Weltcup 2009/10